Kleberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Kleberger (1921–2012), deutsche Ärztin und Schriftstellerin
 Wilhelm Kleberger (1878–1935), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch:
 Bildnis Johann Kleeberger